Die Abkürzung ETU steht für:

 Elementary Time Unit, die Zeiteinheit zur Übertragung eines Bits bei Chip- und Transponderkarten
 Entscheidungstheorie und Unternehmungsforschung, ein Institut am Karlsruher Institut für Technologie
 Ethylene Thio Urea (engl. für Ethylenthioharnstoff), eine chemische Verbindung
 European Triathlon Union, der Dachverband im europäischen Triathlon
 European Taekwondo Union, der europäische Dachverband für olympisches Taekwondo
 im Lebensmittelrecht Erzeugnis tierischen Ursprungs

Etu steht für:
 Ittu-Oromo, eine ethnische Gruppe in Äthiopien

Siehe auch:
 EETU
 Ettu

Abkürzung